Ви́ктор Алекса́ндрович Карпе́нко:
 Карпенко, Виктор Александрович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Карпенко, Виктор Александрович (род. 1977) — узбекистанский футболист.